Stratos steht für:

 Stratos (Ätolien-Akarnanien), Dorf in der Gemeinde Agrinio, Griechenland
 strat(os), einen Wortbestandteil deutscher Fremdwörter, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #S
 Lancia Stratos HF, ein Rallyefahrzeug von Lancia
 New Stratos, einen Sportwagen
 Red Bull Stratos, einen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre
 Stratos (Film), einen griechischen Spielfilm (2014)

Stratos ist der Familienname folgender Personen:
 Demetrio Stratos (1945–1979), griechischer Dichter und Musiker
 Nikolaos Stratos (1872–1922), griechischer Politiker, Ministerpräsident
 Thomas Stratos (* 1966), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 HFL Stratos
 Stratos-Stausee in Westgriechenland